L'emmental est un fromage d'origine suisse, aujourd'hui fabriqué industriellement dans de nombreux pays. C'est le principal fromage produit en France. La production représente environ  par an, 4 à  de cette production sont des emmentals protégés par une IGP (Indication Géographique Protégée), mais l’emmental AOP (Appellation d'Origine Protégée) est exclusivement suisse.

Selon l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), il existe plusieurs variétés d'emmental français dont deux protégés par une IGP ; certaines productions (dont les IGP) bénéficient aussi du Label Rouge :
 l’emmental français est-central (IGP)
 l’emmental de Savoie (IGP)
 l’emmental Label Rouge
 l’emmental ordinaire
La Bretagne est le principal producteur d'emmental français.

L'emmental est vendu en découpe de meule ou râpé. Certains fabricants ajoutent de la fécule de pomme de terre dans l'emmental ordinaire râpé.

Références 

Fromage français